Гильме́нд:
 Гильменд — провинция в Афганистане.
 Гильменд — река в Афганистане.